Musketier, soldaat bewapend met een musket
 Compagnie des Mousquetaires du Roi, een Frans legeronderdeel van musketiers
 De drie musketiers, een roman over leden van het Franse legeronderdeel
 Musketiers (Sneek)
 De Musketiers (stripreeks), een Belgische stripreeks van Mazel en Raoul Cauvin
 De Musketiers (zangers), groep vocalisten die samenwerkte met het Orkest Zonder Naam
 Musketiers (band), een muziekgroep van Paskal Jakobsen, Paul de Munnik, Bertolf Lentink en Daniël Lohues